Оттон II Рудий (*955 — †983) — король Німеччини та імператор Священної Римської Імперії.
 Оттон II (граф Габсбург) (†1111) — граф Габсбург.
 Оттон II (герцог Меранський) (*1171 — †1234) — пфальцграф Бургундії.

Див. також 
 Оттон I (значення)
 Оттон III (значення)
 Оттон IV (значення)